

Biografia 
Artista futurista poliedrico nell'affrontare diverse problematiche artistiche, prese il suo pseudonimo dal cognome materno.

Forse presagendo una breve vita si mosse in modo animato e attivo sul fronte delle avanguardie artistiche, il che lo portò ad abbracciare in tutto lo spirito futurista.

Nel 1922 fu coautore del libretto Poesia proletaria e nel 1923 costituì a Torino i Sindacati Artistici Futuristi, promotori di una rivoluzione proletaria in chiave futurista. Nel 1928 organizzò il Padiglione Futurista per l'Esposizione Internazionale di Torino.

La sua attività fu legata fortemente alla parola, sia nel teatro che nella poesia, ma sfociò anche nella pittura, con uno stile legato inizialmente all'astrazione per poi giungere a una figurazione che viene definita cosmica.
Pubblicò la rivista La terra dei vivi. Svolse anche attività critica e storica e fondò le riviste la Città Futurista nel 1929 e La Città Nuova nel 1931.
In quest'ultimo anno, curò la pubblicazione di un importante repertorio internazionale La Nuova Architettura e firmò con Marinetti il Manifesto dell'arte sacra futurista. È stata recentemente messa in evidenza una serie di suoi lavori pittorici sull'arte sacra, tema classico della tradizione italiana, rivisitato in una sperimentale chiave spirituale-meccanica futurista.

Nel 1931, sempre con Marinetti firma il Manifesto della cucina futurista ed espone alla prima Quadriennale di Roma.

Nel 1933, con Enrico Prampolini, eseguì il grande mosaico futurista Le comunicazioni all'interno della torre del Palazzo delle Poste alla Spezia.
La sua opera Senza titolo, 1923, è conservata al Museo Cantonale d'Arte di Lugano.

Morì nel 1936 a Torino, città dove aveva quasi sempre vissuto ed operato, dopo una lunga malattia.

Note

Bibliografia 
 La terra dei vivi : nuova estetica del paesaggio italiano : quindicinale di turismo, arte, architettura / direttore artistico Fillia, La Spezia, Casa d'arte, 1933
 
 
 Alessandra Ottieri, Fillìa poeta e narratore futurista. Dal "futurcomunismo" al genere "brillante" , Guida, Napoli, 2012. ISBN 978-88-6666-193-1

Voci correlate 
 La Spezia
 Casa d'Arte

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 Sensualità. Sette atti. Teatro d'eccezione, 1925 Copia digitale
 Onoranze all'architetto futurista Antonio Sant'Elia, Filippo Tommaso Marinetti, Fillia, Antonio Sant'Elia, 1930 Copia digitale

Artisti futuristi
Scrittori italiani del XX secolo
Scrittori di fantascienza italiani